Ignacy Jan Wysoczański (1901-1975) – zwierzchnik Polskiego Kościoła Starokatolickiego
 Jan Wysoczański (ur. 1949) – polski przedsiębiorca, polityk i samorządowiec
 Jan de Weryha-Wysoczański (ur. 1950) – polski artysta rzeźbiarz
 Wiktor Wysoczański (ur. 1939) – polski biskup starokatolicki, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP